Името Първенец носят две български села:

 Първенец (Област Пловдив)
 Първенец (Област Ямбол)